Нефтохимик 2010 може да се отнася за:

 ВК Нефтохимик 2010 – Волейболен отбор от Бургас, трикратен шампион на България;
 Нефтохимик 2010 – Женски, баскетболен отбор от Бургас.